Dieser Artikel behandelt die Spieler, Trainer und Transfers des MSV Duisburg seit Gründung der Bundesliga 1963. Ebenfalls aufgeführt sind der Tabellenplatz am Ende der jeweiligen Saison und die Pflichtspiel-Ergebnisse.

Saison 1963/64

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1964/65

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1965/66

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1966/67

Speler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1967/68

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1968/69

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1969/70

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1970/71

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1971/72

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1972/73

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1973/74

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1974/75

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1975/76

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA-Pokal

Saison 1976/77

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1977/78

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1978/79

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA-Pokal

Saison 1979/80

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1980/81

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1981/82

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1982/83

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1983/84

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

Relegation

DFB-Pokal

Saison 1984/85

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1985/86

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

DFB-Pokal

Saison 1986/87

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Saison 2015/16

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

Relegation

DFB-Pokal

Saison 2016/17

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

3. Liga

DFB-Pokal

Niederrheinpokal

Saison 2017/18

Spieler

Trainer

Wechsel

Tabellenplatz

Ergebnisse

2. Bundesliga

DFB-Pokal

Einzelnachweise 

!
Duisburg, Msv Mannschaften